Джеймс Элрой Флеккер (Флекер) (; ,  — , ) — английский ,  и . Как поэт особо был вдохновлён Парнасской школой.

Биография 
Родился 5 ноября 1884 года в Лондоне, район Льюишам. Имя, данное при крещении — Герман Элрой Флеккер, затем отказался от первого имени и сменил его на Джеймс. Получил высшее образование. С 1910 года находился на консульской службе в восточном средиземноморье. На корабле в Афины познакомился с Хелле Скиадаресси, и в 1911 женился на ней.
Одно из наиболее известных произведений Флеккера — «К поэту, живущему через тысячу лет», а также поэма «Хасан…Золотое путешествие в Самарканд».
Скончался 3 января 1915 года от туберкулёза в Давосе в возрасте тридцати лет. Его смерть была описана современниками как «несомненно наиболее преждевременная потеря английской литературы после смерти Китса».
Стихи Дж. Э. Флеккера цитируются в произведениях Агаты Кристи, Хорхе Луиса Борхеса.

Работы

Стихи 
 The Bridge of Fire (1907)
 Thirty-Six Poems (1910)
 Forty-Two Poems (1911) (eBook )
 The Golden Journey to Samarkand (1913)
 The Old Ships (1915)
 Collected Poems (1916)

Новеллы 
 The Last Generation: A Story of the Future (1908)
 The King of Alsander (1914)

Драмы 
 Hassan (1922; полностью — Hassan: The Story of Hassan of Baghdad and How he Came to Make the Golden Journey to Samarkand)
 Incidental music to the play was written by Frederick Delius in 1920, before the play’s publication, and first performed in September 1923.
 Don Juan (1925)

Прочее 
 The Grecians (1910)
 The Scholars' Italian Book (1911)
 Collected Prose (1920)
 The Letters of J.E. Flecker to Frank Savery (1926)
 Some Letters from Abroad of James Elroy Flecker (1930)

Литература

Библиография 
 James Elroy Flecker (1922) by Douglas Goldring
 An Essay on Flecker (1937) by T. E. Lawrence
 No Golden Journey: A Biography of James Elroy Flecker (1973) by John Sherwood
 James Elroy Flecker (1976) by John M. Munro

Ссылки 

 James Elroy Flecker Collection University of Gloucestershire Archives and Special Collections
 
 
 Performance of Serenade From Hassan by Julian Lloyd Webber
Стихотворение «Поэту, живущему через тысячу лет». Переводы на русский язык:
 А. М. Геймана
 Бориса Яремина

Английские поэты
Английские драматурги